Doroteo Arango kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Doroteo Arango, Tamaulipas, Reynosa, 
 Doroteo Arango, Sinaloa, Culiacán, 
 Doroteo Arango, Veracruz, Benito Juárez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar